En Pologne, Jabłonica peut désigner :

 Jabłonica, village de la voïvodie de Basses-Carpates,
 Jabłonica, village de la voïvodie de Mazovie,
 Jabłonica, village de la voïvodie de Sainte-Croix.